Саут Пасадена има више значења:
 Саут Пасадена (Калифорнија)
 Саут Пасадена (Флорида)